Busters verden har flere betydninger:

 Busters verden (roman) – en roman af Bjarne Reuter.
 Busters verden (film) – en film af Bille August baseret på Busters verden (roman).